Villers-le-Sec puede referirse a: 

 Villers-le-Sec, comuna francesa situada en Aisne; 
 Villers-le-Sec, comuna francesa situada en Marne; 
 Villers-le-Sec, comuna francesa situada en Mosa; o
 Villers-le-Sec, comuna francesa situada en Alto Saona.